Уильям Томас Маррокко (; , , штат Нью-Джерси — , ) — американский музыковед и скрипач.

Окончил неаполитанскую консерваторию Сан-Пьетро-а-Майелла (1930) как скрипач, затем вернулся в США и продолжил образование в Истменовской школе музыки. Преподавал в Айовском университете (1945—1946) и в Канзасском университете в Лоуренсе (1946—1949), в 1950—1977 гг. профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 1952 г. защитил диссертацию о творчестве Якопо Болонского, опубликованную в 1954 г. как монография (). Другие книги Маррокко — «Итальянские каччи четырнадцатого века» (; 1942, расширенное издание 1961) и «Опись бас-дансов, балло и баллетто XV века в итальянских танцевальных пособиях» (; 1981).

Составленная Маррокко вместе с Николасом Сэндоном антология средневековой музыки (; 1977), по мнению Дэвида Хайли, стала лучшей когда-либо опубликованной антологией ранней музыки. Другую антологию, посвящённую американской музыке 1620—1865 гг. (; 1964), составил вместе с . Под редакцией Маррокко вышли тома VI—IX серии «Полифоническая музыка XIV века» (; 1967—1978), посвящённые итальянской светской музыке. Последней книгой Маррокко стало художественное произведение — небольшой роман «Мемуары одной Страдивари» (; 1988), написанный от лица скрипки мастера Антонио Страдивари, вспоминающей 300 лет своей жизни в руках различных владельцев и исполнителей, от Джузеппе Тартини и Джованни Баттиста Виотти до Фрица Крейслера и Тоши Зайделя. Сам Маррокко наряду с преподавательской и исследовательской работой в 1949—1961 гг. играл вторую скрипку в струнном квартете Рота, в том числе в 1961—1967 гг. — на примечательном инструменте .

Примечания 

Музыковеды США
Выпускники Истменской школы музыки
Скрипачи США
Академические музыканты США
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе